

Personnalités 

 Albert Einstein (1879-1955), physicien connu pour sa théorie de la relativité ;
 Alfred Einstein (1880-1952), musicologue allemand ;
 Arik Einstein (1939-2013), chanteur et acteur israélien ;
 Bernhard Caesar Einstein (1930-2008), physicien américain, fils d'Hans Albert Einstein et petit-fils d'Albert Einstein ;
 Bob Einstein (1942-2019), acteur, scénariste, producteur et réalisateur américain ;
 Carl Einstein (1885-1940), historien de l'art et écrivain allemand appartenant au courant de l'expressionnisme ;
 , fille adoptive d'Hans Albert Einstein et biographe d’Albert Einstein ;
 Hans Albert Einstein (1904-1973), professeur de génie hydraulique américain, fils d'Albert Einstein ;
 Léopold Einstein (1834-1890), espérantiste et journaliste allemand ;
 Mileva Einstein (1875-1948), première épouse d'Albert Einstein ;
 William Einstein (1907-1972), peintre américain.

Sciences et techniques

Travaux d'Albert Einstein 
 Action d'Einstein-Hilbert
 Anneau d'Einstein
 Ascenseur d'Einstein
 Coefficient d'Einstein
 Condensat de Bose-Einstein
 Les constantes d'Einstein, qui sont :
 La vitesse de la lumière dans le vide, notée  ou , en tant que vitesse limite
 La constante gravitationnelle d'Einstein, notée  ou , introduite par Einstein en 
 La constante cosmologique, notée , introduite par Einstein en 
 Convention de sommation d'Einstein
 Croix d'Einstein
 Décalage d'Einstein
 Équation d'Einstein
 Espace d'Einstein-de Sitter
 Loi de Nernst-Einstein
 Modèle d'Einstein
 Paradoxe EPR, d'après les initiales d'Albert Einstein, Boris Podolsky et Nathan Rosen
 Rayon d'Einstein
 Statistique de Bose-Einstein
 Synchronisation d'Einstein
 Relation d'Einstein
 Tenseur d'Einstein
 Théorie d'Einstein-Fokker
 Univers d'Einstein

Autres 
 L'einsteinium est un élément chimique lourd et artificiel.
 L'einstein est une unité de mesure en photochimie.
 Einstein@Home est un projet similaire à SETI@home, destiné à la détection de pulsars au moyen d'interféromètres.
 Le satellite artificiel HEAO-2 a été renommé Einstein après son lancement.
 L'Einstein Probe est un projet d'observatoire spatial chinois.
 (2001) Einstein est un astéroïde.

Prix 
 Médaille Albert-Einstein
 Prix Albert-Einstein (World Award of Science)

Titres 

 Lettre d'Einstein à Roosevelt
 Manifeste Russell-Einstein
 L'Intersection Einstein est un roman de science-fiction.
 Einstein junior est un film australien.
 Les Petits Einstein (Little Einsteins) est une série animée américaine.
 Ce qu'Einstein ne savait pas encore, mini-série documentaire britannique.
 Albert Einstein, album musical sorti en 2013
 Einstein on the Beach est un opéra écrit en 1976 par Philip Glass.
Einstein : Équations criminelles est une série télévisée policière allemande.

Toponymes 

 Einstein, une station du métro de Santiago
 La Tour Einstein est une tour d'art expressionniste en béton armé.

Animaux 
 Einstein est le nom du chien de Doc dans Retour vers le futur en 1985.
 Einstein, cheval miniature américain né en 2010.

Autres 
 Baby Einstein Company est une société de produit éducatif pour les enfants destiné à l'origine pour ceux en bas âge.
Little Einstein est une gamme pour les enfants plus âgés de la même société.

Références 

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif